La palabra Hernani hace referencia a varios artículos en la Wikipedia:

Artes escénicas
Ernani, ópera de Giuseppe Verdi estrenada en 1844, inspirada en la obra de Victor Hugo.
Hernani, famosa obra de teatro de Victor Hugo publicada en 1830.
Hernani, protagonista de dicha obra.

Lugares
Hernani, villa española de Guipúzcoa, perteneciente a la comunidad autónoma del País Vasco.
Hernani, municipio de Filipinas, en la provincia de Samar Oriental, Bisayas Orientales, Islas Bisayas.

Deportistas 

 Hernani Azevedo Júnior, conocido como Hernani, (São Gonçalo do Sapucaí, Brasil; 27 de marzo de 1994-), futbolista brasileño.
 Hernâni,  (Lisboa, Portugal; 20 de agosto de 1991),  futbolista portugués.

Además
Club Deportivo Hernani, club de fútbol de dicha ciudad.
Ducado de Hernani, título nobiliario español creado en 1914 y en posesión actualmente de Margarita de Borbón.